Нижче наведено список 542 муніципалітетів департаменту Жиронда.

Жиронда

Жиронда